bł. Karolina od Zmartwychwstania (1715–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Karolina Kózka (1898–1914) – polska męczennica